Yunyang bezeichnet:

 Yunyang (Chongqing) (云阳县), Kreis der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing in der Volksrepublik China
 Yunyang (Shiyan) (郧阳区), Stadtbezirk der Stadt Shiyan in der chinesischen Provinz Hubei
 Yunyang (Jingyang) (云阳镇), Großgemeinde im Kreis Jingyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Yunyang (Nanzhao) (云阳镇), Großgemeinde im Kreis Nanzhao in der chinesischen Provinz Henan
 Yunyang (Yunyang) (云阳镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Stadt Chongqing
 Yunyang (Chaling) (云阳街道), Straßenviertel im Kreis Chaling in der chinesischen Provinz Hunan
 Yunyang (Danyang) (云阳街道), Straßenviertel der Stadt Danyang in der chinesischen Provinz Jiangsu